Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Pablo Brzezicki e Leonardo Mayer che hanno battuto in finale Marcel Felder e Fernando Vicente 1-6, 7-5, [14-12].

Teste di serie

 Hugo Armando /  Sergio Roitman (primo turno)
 Bart Beks /  Frank Moser (quarti di finale)

 Marcel Felder /  Fernando Vicente (finale)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Leonardo Mayer (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2006